Берёзки-Дачные — остановочный пункт главного хода Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление) у посёлка Берёзки городского округа Солнечногорск  Московской области. По обеим сторонам от платформ располагаются дачные участки (начинаются от 50–100 метров от платформы).

Состоит из двух высоких боковых пассажирских платформ, соединённых только настилами через пути. Не оборудована турникетами.

По некоторым неподтвержденным данным в начале 2010-х на платформе Останкино оповещение называло платформу, вместо "Берёзки-дачные", "Березкидачны́е"

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Солнечногорск